UGR steht als Abkürzung für:

 Umweltökonomische Gesamtrechnung, welche durch das Statistische Bundesamt und die Statistischen Ämter der Länder veröffentlicht werden und auf der Basis verschiedener Statistiken die Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Natur aufzeigen
 Unified Glare Rating, einen von der Internationalen Beleuchtungskommission CIE entwickelten Index zur weltweit vereinheitlichten Bewertung von Blendung
 Universität der Großregion, ein Netzwerk von Universitäten in Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg (ehemalige Bezeichnung, mittlerweile UniGR)
 Universität Granada, (Spanisch Universidad de Granada) ist eine im Jahr 1531 gegründete Universität in der spanischen Stadt Granada

UGR